Cortot ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Cortot (1877–1962), Schweizer Pianist, Klavierpädagoge, Komponist, Dirigent und Musikschriftsteller
 Jean-Pierre Cortot (1787–1843), französischer Bildhauer